Tikal může být:

Tikal – mayské město v Guatemale v centru stejnojmenného národního parku
Tikal (hra) – moderní desková hra, ve které hráči coby archeologové odkrývají Tikal
tikal (měna) – stará thajská měna
Tikal (příjmení) – příjmení